Вапцаров — фамилия. Известные носители:
 Вапцаров, Йонко (1880—1939) — болгарский революционер, отец Николы Вапцарова.
 Вапцаров, Никола Йонков (1909—1942) — болгарский поэт и коммунист, национальный герой.